Bakchis steht für:

 Bakchis (Ägypten), antike Stadt in Ägypten am Ufer des Moiris-Sees
 Bakchis (König von Korinth), mythischer König des antiken Korinth
 Bakchis (Hetäre), antike griechische Hetäre